Ogmore peut faire référence à :

Lieu

Pays de Galles
Ogmore-by-Sea, un village du sud-est du Pays de Galles
Rivière Ogmore, une rivière dans le sud du Pays de Galles
Ogmore Castle,  un château du sud du Pays de Galles
Ogmore (circonscription britannique), du sud du Pays de Galles
Ogmore (circonscription galloise), du sud du Pays de Galles
Ogmore (Vale of Glamorgan), un ancien hameau dans le Vale of Glamorgan, au sud du Pays de Galles
Ogmore Vale, village du County Borough de Bridgend, au sud du Pays de Galles

Australie 
 Ogmore (Queensland), une ville du Central Queensland, en Australie. Nommé d'après la ville et la rivière au Pays de Galles.

Autres utilisations
 Mr Ogmore, époux décédé de Mme Ogmore-Pritchard, personnages fictifs de la pièce radiophonique Under Milk Wood de 1954 de Dylan Thomas

Homonymie de toponyme